Трепінг (поліграфія) — часткове перекриття одного кольорового елемента іншим при електронному монтуванні кольорового матеріалу.
 Трепінг (хімія) — перехоплення реактивних молекул чи реакційних інтермедіатів таким чином, що вони видаляються з системи чи перетворюються в стабільніші форми, більш зручні для аналізу та ідентифікації.